Vysoký Újezd può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vysoký Újezd, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Vysoký Újezd, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Vysoký Újezd, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové